«Подруга» () — російськомовний альбом російського музичного гурту Пропаганда.

Про альбом 
Група «Пропаганда», що існує з 2001 р. і має 12 вищих національних музичних нагород Росії і не тільки, не перестає радувати шанувальників новими творами і відеокліпами.

Новий цифровий альбом «Подруга» містить кілька нових творів групи і танцювальні ремікси, які ви можете почути на радіо. Ексзклюзівная прем'єра, яку представлена ​​тільки на I-Tunes, це композиція «Я написала любов», увійшла до альбому як «гарячий пиріжок», який ще ніхто не чув. 

Завантажити альбом можна тут:  https://itunes.apple.com/ru/album/podruga/id619245558

Треклист 
1 Подруга 3:36

2 Нет-Да 3:34

3 Я Написала Любовь 3:28

 4 Хабиби (Пропаганда и MC Джимми) 3:06

 5 Подруга (Club Version) 3:30

 6 Нет-Да (Dance Version) 3:52

 7 Подруга (Dance Version) 3:42